Shiono ist ein japanischer Familienname.

Namensträger 
 Hiroshi Shiono (* 1931), japanischer Rechtswissenschaftler
 Masato Shiono (* 1986), japanischer Tischtennisspieler

Familienname
Japanischer Personenname